Чемпіонат України з футболу 2010/2011 років — 20-ий чемпіонат України з футболу. Чемпіоном став донецький «Шахтар».

Прем'єр-ліга

Перша ліга 

|}
«Фенікс-Іллічовець» знявся зі змагань після 20-го туру.

Друга ліга

Група А 

|}
«Верес» виключений зі змагань після 17-го туру.

Група Б 

|}
«Олком» знявся зі змагань після 14-го туру.

Стиковий турнір за право грати у першій лізі 
У сезоні 2010/2011 років за регламентом (ст.13, п.3—5) переможці груп другої ліги виходять до першої ліги напряму, дві останні команди першої ліги опускаються до другої напряму, а 16-а команда першої ліги і дві команди, що посіли другі місця у групах другої ліги, беруть участь у стиковому турнірі, переможець якого отримує місце в першій лізі наступного сезону.

Турнір складається з двох матчів. У першому матчі беруть участь команди, що посіли другі місця в групах другої ліги. У другому матчі переможець першого матчу грає з шістнадцятою командою першої ліги. Переможець другого матчу отримує місце в першій лізі. Обидва матчі проходять на нейтральному полі.

«Енергетик» зберіг місце в першій лізі.

Див. також 
 Кубок України з футболу 2010—2011
 Список українських трансферів (літо 2010)
 Список українських футбольних трансферів (зима 2010—2011)

Примітки 

Сезони чемпіонатів України з футболу
2010 у футболі
2011 у футболі
2010 в українському спорті
2011 в українському спорті